Liar:
 Liar — песня музыкальной группы Queen.
 Liar — песня Камилы Кабельо.
 Liar — песня музыкальной группы Sex Pistols.
 Liar — песня (и клип) рок-группы Rollins Band.
 Liar — песня музыкальной группы Gothminister.
 Liar — песня музыкальной группы Korn.

См. также 
 Liar, Liar (песня)